En physique : l'hydrophobie désigne la non-solubilité dans l'eau, ou la faible absorption d'eau.
 En médecine et psychiatrie : l’hydrophobie est la crainte morbide de l'eau, synonyme d'aquaphobie, lorsqu'il s'agit de crainte de se noyer, d'être éclaboussé Lorsque cette crainte va jusqu'à l'impossibilité de boire, ou des spasmes réflexes à la seule vue, audition (clapotis), ou évocation de l'eau, le terme hydrophobie est médicalement utilisé. En particulier dans l'hydrophobie rabique, symptôme terminal de la rage (hydrophobie étant le synonyme historique de la rage).

Notes et références